Konstancie Kastilská může být:

 Konstancie Kastilská (asi 1141 – 1160) – dcera kastilského krále Alfonse VII. a manželka francouzského krále Ludvíka VII.
 Konstancie Kastilská (1316–1345) – dcera kastilského infanta Juana Manuela a manželka kastilského krále Alfonse XI. a poté portugalského krále Pedra I.
 Konstancie Kastilská (1354–1394) – dcera kastilského krále  Pedra I. a manželka vévody Jana z Gentu